Тіппеліга 2013 — 69-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона вдруге здобув Стремсгодсет.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Молде взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Норвегії 2013
2. Клуб Тромсе взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував першим у рейтингу Fair Play Норвегії. Після закінчення чемпіонату клуб покинув елітний норвезький дивізіон

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|13/16 листопада 2013

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 

2013
Норвегія